Nédogo peut désigner :
 Nédogo, la commune rurale située dans le département de Boudry au Burkina Faso ;
 Nédogo-Peulh, la commune rurale située dans le département de Boudry au Burkina Faso.
 Nédogo, la commune rurale située dans le département de Pabré au Burkina Faso ;
 Nédogo, la commune rurale située dans le département de Tanghin-Dassouri au Burkina Faso.